Балтазар има више значења:

 Балтазар
 Балтазар (Родео), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Балтазар (Фронтерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Балтазар (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику